Pulo peut faire référence à :

Toponyme 
 , un village des Philippines
 , une cascade au Portugal
 , un sous-district de Jakarta en Indonésie
 , une île de Malaisie
 , un village d'Indonésie
 , une île de la région métropolitaine de Manille aux Philippines

Géologie 
Pulo désigne également divers dolines karstiques situées en Italie :

 , une doline située à Altamura
 , une doline située à Molfetta
 , une doline située à Gravina in Puglia
 , une doline située à Toritto

Sigle 
 , groupe d'insurgés séparatiste thaïlandais (en français  « organisation unie de libération de Patani »)

Voir aussi 
 Polo (homonymie)
Homonymie
Homonymie de toponyme